Anders Ångström henviser til blandt andre:

 Anders Ångström (fysiker) (1814–1874) – svensk fysiker
 Anders Ångström (meteorolog) (1888–1981) – svensk meteorolog